Castellanos ist der Familienname folgender Personen:

 Aarón Castellanos (~1800–1880), argentinischer Militär

 Alex Castellanos (* 1954), US-amerikanischer politischer Aktivist und Berater
 Ángel Luis Ortiz Monasterio Castellanos (* 1942), mexikanischer Diplomat
 Daniel Castellanos (1882–1968), uruguayischer Politiker und Diplomat
 Deyna Castellanos Naujenis (* 1999), venezolanische Fußballspielerin
 Evencio Castellanos (1915–1984), venezolanischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Federico Castellanos (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Félix Sienra Castellanos (1916–2023), uruguayischer Segler
 Florentino Castellanos (1809–1866), uruguayischer Politiker und Jurist
 Gonzalo Castellanos Yumar (1926–2020), venezolanischer Komponist
 Helga Castellanos (* 1936), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Horacio Castellanos Moya (* 1957), salvadorianischer Journalist, Schriftsteller und Herausgeber
 Joaquim Nin i Castellanos (1879–1949), kubanischer Komponist und klassischer Pianist
 José Arturo Castellanos Contreras (1893–1977), salvadorianischer Konsul
 Juan de Castellanos (16. Jh.) spanischer Soldat, Priester, Poet (CE)
 Juan Navarro Castellanos (* 1945), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tuxpan
 Julio Castellanos (1905–1947), mexikanischer Maler
 Leonardo Castellanos y Castellanos (1862–1912), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tabasco
 Mercedes Castellanos (* 1988), spanische Handballspielerin
 Mirla Castellanos (* 1941), venezolanische Sängerin
 Nicolás Antonio Castellanos Franco (* 1935), spanischer Bischof von Palencia
 Pablo Castellanos León (1860–1929), mexikanischer Pianist und Musikpädagoge
 Rafael Antonio Castellanos († 1791), guatemaltekischer Komponist und Domkapellmeister

 Rubén Castellanos (* 1997), guatemaltekischer Badmintonspieler
 Sebastián Almagro Castellanos (1923–2006), spanischer Unternehmer und Pilot
 Vicente Castellanos y Núñez (1870–1939), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tulancingo
 Victoriano Castellanos Cortés (1795–1862), honduranischer Politiker, Präsident 1862
 Walter López Castellanos (* 1980), guatemaltekischer Fußballschiedsrichter, siehe Walter López (Schiedsrichter)
 William Bluske Castellanos (1928–2005), bolivianischer Politiker und Diplomat

Castellanos ist der Name folgender Orte und Verwaltungseinheiten:

 Departamento Castellanos, Verwaltungseinheit in der Provinz Santa Fe, Argentinien
 Aarón Castellanos (Santa Fe), Gemeinde in der Provinz Santa Fe, Argentinien
 Castellanos de Zapardiel, Gemeinde in der Provinz Ávila, Spanien
 Castellanos de la Cañada, Ort in der Provinz Ávila, Spanien
 Castellanos de Castro, Gemeinde in der Provinz Burgos, Spanien
 Castellanos de Bureba, Ort in der Provinz Burgos, Spanien
 Castellanos (León), Ort in der Provinz León, Spanien
 Castellanos (El Bierzo), Ort in der Provinz León, Spanien
 Castellanos (Madrid), Ort in der Provinz Madrid, Spanien
 Valdecastellanos, Ort in der Provinz Madrid, Spanien
 Castellanos de Moriscos, Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien
 Castellanos de Villiquera, Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien
 Castellanos (Zamora), Ort in der Provinz Zamora, Spanien
 Castellanos (Uruguay), Ort in Uruguay

Castellanos  steht für:
 Castellanos (Rechnungseinheit), ein Fünfzigstel der kastilischen Mark